

Geografia
Costa Rica
Heredia – capoluogo del cantone e della provincia omonimi;
Provincia di Heredia
Cantone di Heredia

Letteratura 
Heredia – personaggio letterario creato da Ramón Díaz Eterovic

Persone
Antonia María de Heredia – nobildonna spagnola
Agustín Heredia – calciatore argentino
Blanca Heredia – modella e insegnante venezuelana
Carlos Heredia – calciatore dominicano
Dolores Heredia – attrice messicana
Hugo Heredia – sassofonista e flautista argentino
Isabel de Herédia – moglie di Duarte Pio di Braganza
José Heredia Jiménez – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
José Maria de Hérédia – poeta francese di origine cubana
José María Heredia – poeta cubano
Juan Carlos Heredia – calciatore argentino
Juan Carlos Heredia Anaya – calciatore spagnolo
Juan Fernández de Heredia – ammiraglio, generale e scrittore spagnolo
Leonardo Heredia – calciatore argentino
Nadine Heredia – politica peruviana
Olaf Heredia – ex calciatore messicano
Pablo Heredia – attore argentino
Pablo Heredia – calciatore argentino
Pedro de Heredia – militare, esploratore e conquistador spagnolo
Pio Heredia Zubía – presbitero spagnolo
Rafael Heredia – cestista messicano
Ramón Heredia – ex calciatore argentino
Vladimir Heredia – ex cestista venezuelano
Wilson Jermaine Heredia – attore e cantante statunitense